Ягелка () — литовская фамилия. Известные носители:

  (род. 1978) — английский футболист.
 Ягелка, Фил (род. 1982) — английский футболист.